Bourdaloue ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Bourdaloue (1632–1704), französischer Jesuit und Prediger
 Paul-Adrien Bourdaloue (1798–1868), französischer Ingenieur und Landesvermesser

Siehe auch:
 Bourdalou